Hristos a înviat se poate referi la:
 Hristos a înviat, formula creștină de salut de Paști;
 Troparul de Paști: «Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi vieață dăruindu-le.»